Rede Cidade (Boa Vista) — emissora de televisão de Boa Vista, Roraima
 TV Cidade (Aripuanã) — emissora de televisão de Aripuanã, Mato Grosso
 TV Cidade (Coroatá) — emissora de televisão de Coroatá, Maranhão
 TV Cidade (Fortaleza) — emissora de televisão de Fortaleza, Ceará
 TV Cidade (Itaúna) — emissora de televisão de Itaúna, Minas Gerais
 TV Cidade (João Pessoa) — emissora de televisão de João Pessoa, Paraíba
 TV Cidade (Londrina) — emissora de televisão de Londrina, Paraná
 TV Cidade (Nova Mutum) — emissora de televisão de Nova Mutum, Mato Grosso
 TV Cidade (Pelotas) — extinta emissora de televisão de Pelotas, Rio Grande do Sul
 TV Cidade (Rondonópolis) — emissora de televisão de Rondonópolis, Mato Grosso
 TV Cidade (São Luís) — emissora de televisão de São Luís, Maranhão
 TV Cidade (Pedreiras) — extinta emissora de televisão de Pedreiras, Maranhão
 TV Cidade de São Paulo — emissora de televisão de São Paulo, SP
 TV Cidade Joaçaba — extinta emissora de televisão de Joaçaba, Santa Catarina

 Ou ainda
 TV Cidade Esperança — emissora de televisão de Imperatriz, Maranhão
 TV Cidade Verde — emissora de televisão de Teresina, Piauí
 Rede Cidade Verde — rede de televisão de Cuiabá, Mato Grosso
 Rede Nordeste TV — emissora de televisão de Aracaju, Sergipe, anteriormente TV Cidade

Desambiguações de televisão